Oficjalne symbole prowincji Manitoba

Symbole kanadyjskich prowincji
Manitoba